Гео́рге Алекся́ну (; ,  — , ) — румынский государственный деятель, военный преступник. Казнён по решению военного трибунала.

Биография 
Георге Алексяну был старшим сыном пастуха из Пинда, Ованеса, беженца из Валахии, спасшегося от насильственной исламизации, предпринятой турками во второй половине XIX века. Ованес прибыл со стадами овец в Молдавию, в район Панчу, где и поселился.

В 1915 году поступил в Бухарестский университет, однако в 1916 году, после вступления Румынии в войну добровольцем пошёл в армию.

После демобилизации продолжил учёбу, по завершении которой преподавал историю и философию в лицее в Рымнику-Вылча. В 1925 году, по завершении курса доктората в Бухарестском университете, стал доктором права. В 1927—1938 годах профессор общественного права в Черновицком университете. В 1938 году назначен королевским резидентом в цинуте Сучава , с резиденцией в Черновцах, а с 1 февраля 1939 года переведён на такую же должность в столичном цинуте Бучедж. 

19 августа 1941 года премьер-министр Румынии маршал Йон Антонеску назначил Алексяну губернатором провинции Транснистрия, созданной на оккупированной Румынией советской территории в 1941—1944 годах. Проводил репрессивную политику, несёт ответственность за убийства сотен тысяч евреев, как местных, так и выселенных из Бессарабии и Буковины и за отправку 56 тысяч украинцев на принудительные работы в Германию и Румынию. Активно проводил политику румынизации , отдав приказы о запрете публичного использования украинского языка и исполнения украинских песен. Выступил организатором «научного института Транснистрии», который должен был стать оплотом румынизации захваченных территорий.

После свержения режима Антонеску был арестован и предан суду, по приговору которого казнён вместе с бывшим диктатором и двумя другими осуждёнными — К. Василиу и М. Антонеску — 1 июня 1946 года.

Литература 
Чарльз Кинг Одесса. Величие и смерть города грёз. 2014, ISBN 978-5-98695-054-9

Ссылки 
 

Казнённые политики
Политики Румынии
Расстрелянные в Румынии
Участники Первой мировой войны (Румыния)
Националисты Румынии
Казнённые в 1946 году
Люди, чей прах был развеян
Юристы Румынии
Фашисты Румынии